Kulda ist der Familienname folgender Personen:

 Artūrs Kulda (* 1988), lettischer Eishockeyspieler
 Edgars Kulda (* 1994), lettischer Eishockeyspieler